ФК Граничар се може односити на:

 ФК Граничар Кузмин
 ФК Граничар Адашевци
 ФК Граничар Гаково
 ФК Граничар Риђица
 ФК Граничар Ђала
 ФК Граничар Обрез
 ФК Граничар Александровац
 ФК Граничар Грабовци
 ФК Граничар Велики Извор
 ФК Граничар Затоње
 ФК Граничар Јамена
 ФК Граничар Милетићево

 Хрватска
 НК Граничар Ђурђевац
 НК Граничар Жупања
 НК Граничар ТУченик
 НК Граничар Леград
 НК Граничар Коториба
 НК Граничар Новаковец
 НК Граничар Заграђе
 НК Граничар Лазе
 НК Граничар Маглић Мала
 НК Граничар Славонски Шамац
 НК Граничар Криж
 НК Граничар Вирје

 Бугарска
 ФК Граничар Туховишта
 ФК Граничар Логодаш